Либертад 1. Сексион има више значења:

 Либертад 1. Сексион (Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Либертад 1. Сексион, Ел Чиверо (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику